Финт — легендарный царь Мессении, из рода Эпитидов, правивший в конце IX — начале VIII века до н. э.

Финт был сыном царя Сиботы. Павсаний говорит, что в царствования Финта, впервые произошло столкновение между мессенцами и лакедемонянами. Лакедемонские юноши вместе с их царем Телеклом хотели убить Финта в храме Артемиды Лимнатиды. Но мессенцы, отбиваясь, убили их всех и самого Телекла

См. также 
 Эпитиды — царская династия.

Источники 

Персоналии по алфавиту
Цари Мессении
Правители Европы VIII века до н. э.